Albert Ramos-Viñolas era il campione in carica dall'ultima volta che l'evento si è tenuto nel 2019, ma ha scelto di non partecipare.

In finale Casper Ruud ha sconfitto Hugo Gaston con il punteggio di 6-3 6-2.

Teste di serie 

  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Casper Ruud (vincitore)
  Cristian Garín (quarti di finale)

 Federico Delbonis (secondo turno)
 Benoît Paire (quarto di finale)
 Laslo Đere (semifinale)
 Feliciano López (secondo turno)

Wildcard 

  Johan Nikles (primo turno)
  Leandro Riedi (primo turno)

 Dominic Stricker (primo turno)

Qualificati 

  Zizou Bergs (secondo turno)
  Sandro Ehrat (primo turno)

 Vit Kopriva (semifinale)
 Oscar Otte (primo turno)

Lucky loser 

  Enzo Couacaud (primo turno)

 Kacper Zuk (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2021